Suggan kan syfta på:

 Suggan – ursprungligen smeknamnet för Volvos taximodell PV800-serien

Geografi

Finland
 Suggan, Vörå, en ö i Österbotten
 Suggan, Pargas, en ö i Åboland
 Suggan, Raseborg, en ö i Nyland

Se även
 Galten
 Galten och Suggan